Geografia do município de Almada, Portugal
 União das Freguesias de Caparica e Trafaria — freguesia
 Caparica (Almada) — ex-freguesia
 Charneca de Caparica — ex-freguesia
 Costa da Caparica — cidade
 Monte de Caparica — vila da 

Desambiguações de topônimos